Сорокапятка:
 Пушка калибра 45 мм (обр. 1932, 1937 и 1940 гг.)
 Грампластинка-сингл на 45 оборотов в минуту, в отличие от долгоиграющих на 33⅓ об/мин и патефонных на 78 об/мин.
 Художественный фильм Вячеслава Афонина о начале Великой Отечественной войны, снятый на Новой студии в 2008 году.

См. также 
 Сорок пять
 45